Antonio Enes peut faire référence à :
 Antonio Enes, gouverneur du Mozambique portugais de la fin du  ;
 Antonio Enes, ville du Mozambique baptisée ainsi en l’honneur du gouverneur portugais Antonio Enes et aujourd’hui appelée Angoche.

Enes